Parque das Indústrias é um bairro localizado na zona sul de Londrina.

Principais Vias 
 Av. Aristides de Souza Mello
 Av. Guilherme de Almeida
 R. Álvaro Godoy
 R. Flor dos Alpes
 R. Jacarezinho
 R. Oduvaldo Viana
 R. Roberto Conceição
 R. Tadao Ohira

Subdivisões 
 Conjunto Habitacional das Indústrias
 Conjunto Habitacional São Lourenço
 Jardim Cristal
 Jardim Franciscato I
 Jardim Franciscato II
 Jardim Itapoã
 Jardim Jatobá
 Jardim Novo Franciscato
 Jardim Novo Perobal
 Jardim Perobal
 Jardim Piazentin
 Jardim Santa Joana
 Jardim São Marcos
 Parque das Indústrias
 Parque Ouro Branco
 Parque Residencial Campos Elíseos

Parque